SATCOM o Satcom puede referirse a:

 Abreviación para Comunicaciones por satélite y utilizada frecuentemente en el contexto de VSAT (Very Small Aperture Terminal)
 Satélites de comunicaciones o comsats
 Satcom (Satélite), una flota satélites geostacionarios de comunicaciones
 Utilizado por algunos aviones para transmitir mensajes del sistema ACARS
 Término genérico para telefonía móvil vía satélite (en aeronaves y barcos)